Numele de Carrara este de obicei asociat cu orașul omonim din Italia.

Carrara mai poate însemna și:

 Carrara, Queensland, Australia; 
 Carrara Stadium, stadion; 
 Carrara (software), program software de modelare 3D; 
 Accademia Carrara, galerie de artă; 
 Giacomo Carrara, fondator al sus-numitei Accademia; 
 Giovanni Carrara, jucător de baseball; 
 Leslie Carrara-Rudolph, păpușar.